I47 ou I-47 peut faire référence à :
 I-47, un sous-marin japonais de type C2 ayant servi durant la Seconde Guerre mondiale dans la Marine impériale japonaise ;
 Tachycardie paroxystique, d’après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres